Egri Péter (1932–2002) irodalomtörténész, egyetemi tanár, Abaffy Erzsébet nyelvész férje
Egri Péter (1971– ) énekes, gitáros, a Mystery Gang tagja
Egri Péter (1996– ) szlovák labdarúgó, hátvéd
Egri Péter (2004– ) magyar labdarúgó